Viollet steht für:
 Viollet, eine Ortschaft in der Gemeinde Villy-le-Bouveret im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Dennis Viollet (1933–1999), englischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Eugène Viollet-le-Duc (1814–1879), französischer Architekt, Denkmalpfleger und Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Violet
 Violett